Naselja u Srbiji:
 Barje (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Barje (Dimitrovgrad, Srbija), naselje u sastavu općine Dimitrovgrad
 Barje (Bosilegrad, Srbija), naselje u sastavu općine Bosilegrad